

События

Римское царство 
 Царь: Нума Помпилий.
 Ок. 690 — ок. 650 — Царь Спарты Анаксандр из рода Агидов.
 Ок. 690 — ок. 650 — Царь Спарты Анаксидам из рода Эврипонтидов.
 Свержение Мушезиб-Мардука. Осада Синаххерибом Иерусалима. Вторгшиеся эламиты захватили сына Синаххериба, посаженного царём в Вавилоне. Вторжение Синаххериба в Элам.

Китай 
 4-й год по эре правления луского князя Чжуан-гуна.
 Во 2 луне луская княгиня Цзян угощала циского князя в Чжу-цю (местность в Лу).
 В 3 луне умерла цзиская княгиня Бо-цзи (дочь луского князя).
 Летом князья Ци, Чэнь и Чжэн встретились в Чуй.
 Циский князь напал на владение Цзи и заставил их правителя перенести местоположение владения. Согласно «Цзо чжуань», цзиский правитель передал владение брату и, как говорит «Чуньцю», летом совершенно удалился из своего государства. В 6 луне, в день и-чоу циский князь провёл похороны цзиской княгини Бо-цзи.
 Зимой князья Лу и Ци охотились в Чжо (в «Чуньцю» представитель Ци назван «циским человеком», согласно Гунъяну, речь идёт о князе).
 Дом Чжоу призвал суйского хоу и выразил ему порицание за то, что чуский правитель именует себя ваном. Чуский царь напал на Суй, полагая, что князь изменил союзу. Он сказал жене, что расстроен, и умер во время похода.
 Умер царь Чу У-ван, ему наследовал Сюн Цзы (Вэнь-ван, эра правления 689—677).

См. также

Примечания